Плахотню́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Плахотнюк Володимир (1966) — найбільший молдовський олігарх, політик, віце-спікер парламенту Молдови (30 грудня 2010 — 15 лютого 2013), двічі був депутатом молдовського парламенту.
 Плахотнюк Микола Григорович (1936—2015) — громадський діяч, колишній політв'язень, жертва каральної психіатрії радянських часів.
 Плахотнюк Наталія Валеріївна (1962) — українська акторка кіно та дубляжу. Заслужена артистка України (2019).
 Плахотнюк Петро Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також
 Плохотнюк
Українські прізвища